P86 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 86, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament